Кру́шовице () — село в Чехии.

Первое упоминание о селе относится к 1356 году.

В селе располагается пивоваренная компания Heineken Česká republika, ранее известная как Královský pivovar Krušovice.

В селе родился Альфред Славик (1847—1907) — чешский учёный-геолог.

Население

Примечания 

Населённые пункты Среднечешского края